Белокалитвинское городское поселение — муниципальное образование в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Административный центр — город Белая Калитва.

Население

Состав городского поселения

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Городские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Белокалитвинского района